Joseph Compton ist der Name folgender Personen:

* Joseph Compton (Politiker) (1881–1937), britischer Politiker
 Joseph Compton (Segler) (1900–1965), britischer Segler
 Joseph Compton Castner (1869–1946), US-amerikanischer General
 Joseph Compton-Rickett (1847–1919), britischer Schriftsteller und Politiker